Laurent de Graeve, écrivain belge de langue française.
 Koen De Graeve, acteur belge. 
 Cyril De Graeve, fondateur de Chronic'art.
 Jozef De Graeve, homme politique belge flamand socialiste. 

Homonymie
Homonymie de patronyme